Тéнишевское училище — дореволюционное среднее учебное заведение Санкт-Петербурга.

История 

Училище было организовано на основе 3-классной общеобразовательной средней школы, основанной в 1898 году князем В. Н. Тенишевым, которая в 1900 году получила статус коммерческого училища.

Первоначально училище размещалось в жилом доме на Загородном проспекте, а с 1900 года — в построенном для него, на выделенные Тенишевым средства, здании на Моховой улице (дома 33—35).

Обучение длилось 8 лет (семь общих и один специальный класс) и давало выпускникам права окончивших реальное училище. Общий курс был шире, чем в других учебных заведениях. В числе специальных предметов изучались счетоводство, коммерческая арифметика и корреспонденция, товароведение, экономическая география. Но основное внимание уделялось естественнонаучным предметам, которые преподавались в течение всех 8 лет обучения, преимущественно в лабораторных условиях. Велись практические занятия по физике, химии, географии и другим предметам, широко применялся метод образовательных экскурсий. При училище имелись оранжерея и обсерватория. Однако в училище не преподавался латинский язык и его выпускникам, собиравшимся в университет, приходилось самостоятельно его изучать и сдавать экзамен в городском учебном округе.

В Тенишевском училище была, через некоторое время после открытия, принята, по образцу высших учебных заведений, семестровая система: ученики стали переводиться в следующий класс не раз в году, а два, причём и сами классы получили название семестров. Таким образом, у руководителей школы появилась возможность оставлять отстающих учеников не на целый год, а только на полгода.

Как отмечалось в «Отчете о состоянии коммерческого образования в России за 1903-4 учебный год в учебных заведениях ведомства М-ва финансов»:
В младших классах все обучение основывается на классных работах (число учащихся в классе допускается не более 25); задавание на дом, применяемое в весьма небольшом количестве, преследует главным образом воспитательные цели… Воспитание в учащихся серьезного и сознательного отношения к занятиям значительно облегчается отсутствием в училище формальных стимулов учения: переводных экзаменов и оценки успехов отметками. Учащиеся переводятся из класса в класс по постановлению педагогического комитета… училище придает большое значение правильному физическому воспитанию… не меньшее значение Тенишевское училище полагает в нравственном воспитании учащихся… стремится всеми зависящими от него мерами к единению с семьей… допускает посещение родителями уроков и устраивает периодически родительские собрания, для совместного обсуждения различных вопросов, касающихся школьной жизни учащихся.

Учащиеся издавали журнал «Тенишевец», в 1914—1916 годах — литографированный журнал «Юная мысль» (8 номеров). В концертном зале училища устраивались концерты и спектакли, вечера «Современной поэзии и музыки»; проводились различные собрания и съезды.

Первый выпуск состоялся в 1905 году.

Училище было передано в ведение Народного комиссариата просвещения на основании декрета СНК от 5 июня 1918 года.

29 ноября 1921 года помещение в здании училища на Моховой улице было передано Театру юных зрителей. Ныне здесь располагается Учебный театр «На Моховой» Российского государственного института сценических искусств.

Известные преподаватели 
См. также: Преподаватели Тенишевского училища

 Н. П. Анциферов (с 1918)
 Н. И. Березин (география)
 М. В. Бернацкий (политэкономия)
 В. Н. Верховский
 В. Н. Всеволодский-Гернгросс
 В. В. Гиппиус (русская словесность, директор с 26 июня 1917)
 И. М. Гревс
 Г. М. Григорьев (физика)
 А. Я. Закс (история)
 А. С. Лаппо-Данилевский
 А. Л. Липовский (русский язык)
 Э. Ф. Лесгафт (естествознание, космография и геология)
 Г. Ф. Линсцер (немецкий язык; директор с 1908 года)
 А. Я. Острогорский (русский язык; директор до 1908 года)
 С. И. Полнер (математика)
 В. В. Половцов
 Л. В. Пумпянский
 Г. К. Соломин
 Г. М. Фихтенгольц
 П. Б. Шаскольский
 В. Р. Зоммер (история)

Политэкономию преподавал Василий Иванович Каспаров; математику — Мария Александровна Второва, Александр Борисович Сахаров и Николай Филиппович Сидоров; Закон Божий — Дмитрий Фёдорович Гидаспов и Яков Матвеевич Светлов; французский язык — Вильфред Армандович Лера; рисование — Дмитрий Карпович Педенко.

Известные выпускники 
…В Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова.

См. также: Выпускники Тенишевского училища
 до 1917 года
 О. Э. Мандельштам (1907)
 Д. В. Наливкин (1907)
 В. М. Жирмунский (1908)
 Н. А. Бруни (1909)
 Я. М. Захер (1910)
 Н. Н. Розенталь (1910)
 Д. В. Скобельцын (1910)
 Н. А. Адуев
 Л. В. Берман (1912)
 Л. В. Розенталь (1912)
 Н. Н. Купреянов (1912)
 А. Н. Егунов (1913)
 В. Г. Ромм (1914)
 Н. В. Станюкович
 Г. М. Крепс
 Е. М. Крепс (1916)
 Б. М. Арцыбашев
 А. П. Великанов (1917)
 О. В. Волков (1917)
 В. В. Набоков (1917)
 Е. И. Рабинович
 Е. М. Чепцов

 после 1917 года
 В. Г. Адмони
 С. Д. Дрейден
 Э. Л. Линецкая
 Е. С. Молло
 В. С. Познер
 Н. К. Чуковский (1921)
 Л. К. Чуковская

Примечания

Литература 
 Справочная книжка Тенишевского училища. — Пг., 1915. — 248с.
 Липкович Я. С. Слово о Тенишевском училище // Звезда. — 1992. — № 4. — С. 138—148.
 Мец А. Г. Тенишевское училище. Взгляд на архив сквозь стекла «Шума времени» // Осип Мандельштам и его время. — С. 7—50.
 Мандельштам О. Египетская марка. — Л.: Прибой, 1928. — 187 с. — С. 114—121. 
 Жирмунский В. М. Начальная пора: Дневники. переписка. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 400 с.
 Крепс Е. М. О прожитом и пережитом. — М., 1989. — С. 10—13.

Ссылки 
 Тенишевское училище в «Энциклопедии Санкт-Петербурга».

 
Здания и сооружения Центрального района